Беличский сельский Совет — сельский Совет на территории Слуцкого района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Беличский сельсовет включает 7 населённых пунктов:
 Беличи  — деревня.
 Болотчицы  — деревня.
 Горки  — деревня.
 Квасыничи  — деревня.
 Млынка  — деревня.
 Новобеличи  — деревня.
 Чижовка  — деревня.

См. также 
 Слуцкий район

Примечания

Ссылки 
 Слуцкий райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Слуцкого района